Die Perschaja Liha 1993/94 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. Juli 1993 und endete am 29. Juni 1994.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Wyschejschaja Liha 1994/95 auf, der Tabellenletzte stieg in die Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Division rsssf.com

1993
Fußballsaison 1993/94